Jacques Leduc peut désigner :
 Jacques Leduc (1921-), peintre belge
 Jacques Leduc (1932-2016), compositeur belge ;
 Jacques Leduc (1941-), réalisateur, scénariste et acteur québécois.

Voir aussi 
 Arthur Le Duc (appelé par erreur Arthur Jacques Leduc) (1848-1918), sculpteur français.

Références